Амплијасион Моктезума има више значења:

 Амплијасион Моктезума (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион Моктезума (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику